Діафра́гма (від  — «перегородка»):
 Діафрагма (фотографія)
 Діафрагма (оптика)
 Діафрагма — анатомічний термін:
 Діафрагма — м'язова перегородка, що розділяє грудну та черевну порожнини
 Діафрагма таза
 Сечостатева діафрагма
 Діафрагма — засіб жіночої механічної контрацепції
 Діафрагма (техніка):
 1) Пластина (перегородка) з отвором або без нього. Перепона між двома середовищами (між рідинами, розчином і розчинником, рідиною і газом тощо).

Діафрагма — звужувальний пристрій, що встановлюється на трубопроводах для вимірювання витрат рідини або газу.

 2) Робочий орган у вигляді гнучкої суцільної перетинки, яка прогинається під дією механічних або інших сил. Застосовується як перетворювач руху у діафрагмових відсаджувальних машинах, клапанних пульсаторах, насосах діафрагмових, контрольно-вимірювальних приладах.

 3) Пристрій у вигляді диска для зміни отвору, апертури.

 діафрагма (будівництво)

Див. також 
 Мембрана (техніка)
 Діафрагма жорсткості

Посилання

Література 
  (С.?)